Este término Río Seriozha puede referirse a:
 
 Río Seriozha (Tiosha), afluente del río Tiosha, en Rusia.
 Río Seriozha (Kunia), afleunte del río Kunia, en Rusia.